Danny Montoya (* 1. června 1977, Garden Grove, Kalifornie, USA) je americký profesionální skateboardista z Long Beach. Objevil se např. ve videích Adio - One Step Beyond nebo The Reason od Transworld Skateboarding.

Sponzoři 
 Adio
 Stussy
 Venture
 Accel wheels
 Furnace
 Listen Skateboards
 Autobahn wheels

Externí odkazy 
 Videosekce Danny Montoyi z Adio - One Step Beyond (youtube)
 Videosekce z The Reason (youtube)

Narození v roce 1977
Žijící lidé
Muži